Brookesia tristis is een kameleon uit het geslacht kortstaartkameleons (Brookesia) die voorkomt op Madagaskar.

Naam en indeling 
De soort werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Glaw, Köhler, Townsend en Vences in 2012.

De soortaanduiding tristis is afgeleid van het Latijnse 'trīstis', dat "verdrietig" betekent. Het is een verwijzing naar de ontbossing van het leefgebied van de soort.

Fylogenie
De beschrijvers maakten aan de hand van mitochondriaal DNA de volgende stamboom voor het geslacht Brookesia, waarin B. tristis werd opgenomen:

Uiterlijke kenmerken
Brookesia  tristis wordt tot zo'n 37 millimeter lang, waarbij het lijf tot zo'n 24 millimeter kan worden. Het gewicht ligt rond de 0,2 gram. Jongen die net uit het ei komen, hebben een totale lengte van circa 14 millimeter. Mannetjes hebben een dikkere aanhechting van de staart aan het lijf dan vrouwtjes. De kop, het lijf, de staart en de ledematen zijn bruin tot beige gekleurd. De kin en keel zijn bruin, de onderkant van het lijf en de staart lichtbruin. Vanuit het oog vertrekken doffe strepen naar de zijkant van de kop. In gevangenschap kreeg de soort bij de beschrijvende onderzoekers een lichtgrijze streep langs de ruggengraat, wellicht een stressverkleuring.

Verspreiding en habitat
Brookesia tristis komt endemisch voor op Madagaskar en is alleen bekend van het kalkstenen massief van de Montagne des Français in het noorden van het land. De habitat bestaat uit de strooisellaag van droge tropische en subtropische bossen. De soort is aangetroffen op een hoogte van ongeveer 140 tot 300 meter boven zeeniveau. De kameleon rust 's nachts op kleine takken op vijf tot vijftig centimeter hoogte boven de bodem.

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is de beschermingsstatus 'bedreigd' toegewezen (Endangered of EN).

Bronvermelding

Kortstaartkameleons
Endemisch dier uit Madagaskar
IUCN-status niet geëvalueerd